La Communauté du Christ, anciennement appelée Église réorganisée de Jésus-Christ des saints des derniers jours, est une Église chrétienne originellement constituante de l'une des deux branches principales, avec l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, du mouvement issu de l'Église du Christ organisée en 1830 par Joseph Smith. Elle rassemblerait 250 000 membres dans 60 pays. Son siège est situé à Independence dans le Missouri.

Historique 
À la mort de Joseph Smith (1844), fondateur du mormonisme, une crise de succession débouche sur l'apparition de plusieurs mouvements issus du mormonisme. L’un d’entre eux donne naissance à l’Église réorganisée de Jésus-Christ des saints des derniers jours (officiellement fondée en 1860 à Amboy en Illinois).

En avril 2001, elle change son nom en Communauté du Christ.

Organisation 
La Communauté du Christ est dirigée par un prophète-président, assisté par deux conseillers et un collège de douze apôtres.

La communauté possède deux temples : le temple de Kirtland (consacré en 1836, mais considéré à présent comme un site historique) et le temple d’Independance (dédicacé en 1994, consacré à l’œuvre de paix). L'Église dirige également l'université Graceland qui possède des campus à Lamoni et à Independance.

La communauté est établie dans de nombreux pays mais la majorité de ses membres se trouve aux États-Unis et en Amérique du Sud. À part en Grande-Bretagne, elle est relativement inconnue en Europe. En France métropolitaine, la Communauté du Christ est présente sur Brest, Bordeaux et Paris.

Elle rassemblerait environ 5000 membres en Polynésie française. C'est Tubuai, île de l'archipel des Australes, qui connaît la première implantation, avant que la communauté s'étende ensuite à l'archipel des Tuamotu.

La Communauté du Christ rassemblerait  membres depuis 2012.

Un membre sur 10 détient la prêtrise. Les prêtres ne sont pas payés à l’exception des dirigeants et des pasteurs.

Doctrine

La Communauté du Christ n'a pas adopté de credo officiel, considérant que la Vérité ne peut être délimitée en quelques mots. Néanmoins, les membres du mouvement partagent un certain nombre de croyances, qualifiées de croyances unanimement acceptées au sein de l’Église.

Prêtrise 
Environ 10 % des membres (environ 10 %) sont ordonnés à la prêtrise. Hommes et femmes peuvent y accéder. Le clergé est bénévole à l'exception d'une petite fraction qui est employée à plein-temps.

Les différentes prêtrises sont:
la prêtrise d'Aaron, avec les offices de diacre, instructeur, prêtre
la prêtrise de Melchisédech, avec les offices d'ancien, patriarche (évangéliste), soixante-dix, grand-prêtre, apôtre (au nombre de 12)

Écritures
La Communauté du Christ reconnaît trois ouvrages canoniques : la Bible, le Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances.

Bible
Comme pour le reste du christianisme, le mouvement reconnaît la Bible comme Écriture Sainte, tant l'Ancien que le Nouveau Testament. Bien que Joseph Smith ait produit sa propre version de l'ouvrage (publiée sous le nom de Version Inspirée), la communauté  utilise actuellement la New Revised Standard Version commune à de nombreux mouvements chrétiens. Elle ne croit cependant pas à l'inerrance du livre. Les membres sont encouragés à tenir compte du contexte historique et culturel des passages bibliques et à ne pas les interpréter de manière trop littérale.

Livre de Mormon
Le Livre de Mormon est reconnu par la Communauté du Christ comme un ouvrage canonique. Il est similaire à celui publié par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours bien que la versification en soit différente.

Son utilisation a été sujet à débat en raison « de questions au sujet de son historicité et en partie à cause d'éléments théologiques perçus comme inadéquats, entre autres au sujet de la race et des questions ethniques ».

Doctrine et Alliances
La Communauté du Christ utilise également les Doctrine et Alliances : il s'agit d'un livre rassemblant les révélations divines accordées aux dirigeants de la communauté depuis Joseph Smith. L'ouvrage est un canon ouvert car toute nouvelle révélation est susceptible d'être reconnue par la communauté des membres et ajoutée aux précédentes.

La version des Doctrine et Alliances n'est pas identique à celle utilisée par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours puisque les deux mouvements ont suivi un cheminement différent depuis la mort de Joseph Smith.

Différences doctrinales avec le mormonisme
Issue du mormonisme fondé par Joseph Smith, la Communauté du Christ partage inévitablement quelques concepts théologiques avec l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (voir Théologie du mormonisme). Cependant, le mouvement a également rejeté les enseignements qui ont été énoncés après la mort de Joseph Smith et a suivi un autre chemin depuis lors. De manière générale, la Communauté du Christ est d'essence plus « libérale » et plus proche des doctrines protestantes que le mormonisme des saints des derniers jours. Les principales différences entre les deux mouvements sont :

Dirigeants successifs
La Communauté du Christ considère que son premier véritable dirigeant est Joseph Smith, fondateur de diverses branches religieuses tel que le mormonisme. Ne sont cependant repris ci-dessous que les dirigeants spécifiques à la Communauté du Christ, à partir de la réorganisation de l'Église en 1860.

Joseph Smith III

Joseph Smith III, né le 6 novembre 1832 et mort le 10 décembre 1914, fut le président du mouvement de 1860 jusqu'à sa mort. Il est le fils aîné de Joseph Smith, fondateur du mormonisme, et d’Emma Hale Smith, sa femme. D'après certains témoignages, Joseph Smith l'aurait désigné comme son successeur de son vivant. Lorsque Joseph Smith est assassiné en 1844 à Carthage (Illinois), Joseph III n’a que 11 ans, ce qui rend une telle succession impossible et Brigham Young prendra en main la direction de l’Église, tandis que la famille de Joseph Smith s'en éloignera.

Quelques années plus tard, diverses congrégations mormones rebelles à l'autorité de Brigham Young s'organisent en mouvement et proposent la présidence à Joseph Smith III qui l'accepte en 1860. Celui-ci accepte de gérer l’Église et de la diriger, délaissant les enseignements de Brigham Young qui étaient source de polémiques, et rejetant totalement la polygamie à qui il attribue l'invention (bien que son père Joseph Smith l'ait pratiquée). À la fin de sa vie, les membres de l'Église retournent à Independance (dont ils avaient été chassés en 1839) qui deviendra le siège du mouvement.

Frederick M. Smith

Frederick Madison Smith, né le 21 janvier 1874 et mort le 20 mars 1946, fut le président du mouvement de 1915 jusqu'à sa mort. Il est l'un des neuf enfants de Joseph Smith III et de sa seconde femme, Bertha Madison Smith. Il est baptisé le 20 juillet 1883 et épouse Alice Lyman Cobb le 3 août 1897.

Lors de la mort de son père, Joseph Smith III, le 10 décembre 1914, l'Église se retrouve sans dirigeant. Néanmoins l'autorité de Frederick M. Smith est acceptée peu de temps après et il devient le nouveau prophète-président en 1915.

Frederick M. Smith pousse à l'incorporation d'idées sociales modernes au sein de la notion de Sion. Il tente également d'exercer une autorité plus poussée sur le mouvement, spécialement durant les périodes entre deux Conférences Générales. Ce concept, connu sous le nom de contrôle directionnel suprême (supreme directional control), provoque une vive polémique qui résultera en la défection d'un tiers des membres du mouvement, refusant de se soumettre à cette tutelle renforcée. Le prophète abandonne finalement ses prétentions et la plupart des dissidents regagneront l'Église par la suite. C'est à cette époque que Otto Fetting quitte le mouvement pour rejoindre l'Église du Christ (Temple Lot) : celui-ci fondera plus tard son propre mouvement, l'Église du Christ « avec le message d'Élias ».

Frederick M. Smith préside également le mouvement au moment de la Grande Dépression. L'Église doit faire face à des dettes importantes, ce qui arrête la construction de l'Auditorium, un bâtiment destiné à recevoir les Conférences Générales (la construction ne sera achevée qu'en 1962).

Arrivé à un âge avancé, Frederick M. Smith souhaite démissionner de son office mais la Conférence Générale décide de rejeter sa demande. Il meurt en 1946 et son frère Israël Alexander Smith lui succédera.

Israel A. Smith

Israel Alexander Smith, né le 2 février 1876 et mort le 14 juin 1958, fut le président du mouvement de 1946 jusqu'à sa mort. Il est le troisième fils de Joseph Smith III et de sa seconde femme, Bertha Madison Smith. Il obtient une licence en droit et est député républicain pour l'Iowa de 1911 à 1913.

Au sein de l'Église, il devient conseiller de l'Évêque-Président en 1920. Il s'oppose au concept de contrôle directionnel suprême avancé par son frère, alors président du mouvement. Il considère cette idée comme contraire aux enseignements de leur père, Joseph Smith III. En 1925, il est relevé de son appel.

De 1929 à 1940, il est secrétaire général de l'Église et en 1940, il est finalement appelé comme Premier Conseiller de son frère. Celui-ci le désigne alors comme son successeur. En 1946, quand Frederick décède, il lui succède à la tête du mouvement.

La fin de la Seconde Guerre mondiale permet une expansion internationale de l'Église. Israel A. Smith visite en 1950 les membres de l'Église en Hawaii, Australie, Nouvelle-Zélande et Tahiti. En 1952, il visite l'Europe.

Il décède brutalement dans un accident de voiture en 1958, laissant la direction de l'Église aux mains de ses deux conseillers.

W. Wallace Smith

William Wallace Smith, né le 18 novembre 1900 et mort en 1989, fut le président du mouvement de 1958 jusqu'à sa démission en 1978. Il est un des fils de Joseph Smith III. Il s'agit du troisième de ses enfants à accéder à la présidence de l'Église à la suite de la mort de ses frères Frederick M. Smith et Israel A. Smith.

Sous sa présidence, l'Église connaît une croissance importante en Afrique, en Amérique latine et en Extrême-Orient. L'internationalisation impose des évolutions doctrinaires et pratiques au mouvement, qui se rapproche lentement de la mouvance protestante.

En 1976, il désigne son fils, Wallace B. Smith, comme son successeur, et décide de démissionner de ses fonctions en 1978. Afin d'assurer une transition sans heurts, il lit publiquement une lettre de démission juste avant que son fils ne soit ordonné.

Wallace B. Smith

Wallace Bunnell Smith, né en 1929, fut le président du mouvement de 1978 jusqu'à sa démission en 1996. Il est le fils de W. Wallace Smith qui le désigne comme son successeur en 1976. Il accède à la présidence du mouvement quand ce dernier démissionne en 1978.

C'est sous la présidence de Wallace B. Smith que l'Église construit le Temple d'Independance et que la prêtrise est ouverte aux femmes. Il propose dès 1994 la modification du nom du mouvement, encore connu sous le nom d'Église Réorganisée de Jésus-Christ des saints des derniers jours, en Communauté du Christ. Sa proposition ne sera toutefois adoptée qu'en 2001, après sa démission.

En 1995, Wallace B. Smith désigne W. Grant McMurray comme son successeur et démissionne en 1996.

W. Grant McMurray

William Grant McMurray, né le 12 juillet 1947, fut le président du mouvement de 1996 jusqu'à sa démission en 2004. Il est le premier président du mouvement à ne pas être un descendant de Joseph Smith. Il marquera profondément l'Église.

W. Grant McMurray exerce plusieurs fonctions au sein du mouvement jusqu'à devenir Premier Conseiller du prophète. Il est désigné comme successeur par Wallace B. Smith en 1995 et accède à l'office de président quand ce dernier démissionne en 1996.

En 1997, W. Grant McMurray appelle l'Église à se transformer afin de se recentrer sur la théologie chrétienne de paix. En 2001, le mouvement adopte son nouveau nom officiel, la Communauté du Christ, réaffirmant le rôle central de Jésus-Christ au sein du mouvement.

Il ordonne la première femme apôtre et pousse le mouvement à se libéraliser. Il encourage cependant une collaboration plus étroite avec l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans plusieurs domaines, comme celui de la recherche historique.

En 2004, il décide de démissionner et demande d'être relevé de sa prêtrise en raison de difficultés personnelles et de problèmes de santé qui l'empêchent de continuer à diriger l'Église. Il rompt avec la tradition en ne désignant pas de successeur. C'est un groupe de dirigeants de l'Église, menés par le Conseil des Douze Apôtres, qui désignera le nouveau président, Stephen M. Veazey.

Stephen M. Veazey 

Stephen Mark Veazey, né le 3 mai 1957, est l'actuel président de la Communauté du Christ.

Stephen M. Veazey devient en 1983 un membre du clergé à plein-temps au sein du mouvement. Il est appelé comme apôtre en 1992. En 2005, à la suite de la démission de W. Grant McMurray, son nom est présenté par les dirigeants de l'Église à l'assemblée des membres qui l'accepte comme nouveau président. Stephen M. Veazey est ordonné à ce poste le 3 juin 2005.

Arbre généalogique 

 Joseph Smith, Sr (1771-1840), patriarche-président (1833-1840) 
 x Lucy Mack (1776-1856)
 │
 ├─>Hyrum Smith (1800-1844), patriarche-président (1841-1844) 
 │
 ├─>Joseph Smith, Jr. (1805-1844), président de l'Église (1830-1844)
 │  x Emma Hale (1804-1879)
 │  │
 │  ├─>Joseph Smith III (1832-1914), président de l'Église (1860-1914)
 │  │  X Bertha Madison (1843-1896)
 │  │  │
 │  │  ├─>Frederick Madison Smith (1874-1946), président de l'Église (1914-1946)
 │  │  │  │
 │  │  │  └─>Lois A. Smith (1907-1992)
 │  │  │     X Edward J. Larsen (1904-1997)
 │  │  │     │
 │  │  │     └─>Frederick Niels Larsen (1932-), président de l'Église Restante (2001-), dissidence de la Communauté du Christ
 │  │  │
 │  │  ├─>Israel Alexander Smith (1876-1958), président de l'Église (1946-1958)
 │  │  │
 │  │  X Ada Clark (1871-1914)
 │  │  │
 │  │  └─>William Wallace Smith (1900-1989), président de l'Église (1958-1978)
 │  │     │
 │  │     └─>Wallace B. Smith (1929), président de l'Église (1978-1996)
 │  │ 
 │  ├─>Alexander Hale Smith (1838-1909), patriarche-président (1897-1902)
 │  │  │
 │  │  └─>Frederick A. Smith (1862-1954), patriarche-président (1913-1938)
 │  │ 
 │  └─>David Hyrum Smith (1844-1904)
 │     │
 │     └─>Elbert A. Smith (1871-1959), patriarche-président (1938-1958)
 │
 └─>William Smith (1811-1893), patriarche-président (1845-1847)

Voir aussi

Bibliographie 
VANEL Chrystal. La Communauté du Christ : la protestantisation d’un mormonisme particulier. Cahiers de l’Institut Religioscope, Numéro 4, Novembre 2009

Articles connexes 
 Mouvements issus du mormonisme

Liens externes 
  Communauté du Christ, site officiel

Notes 

Mouvement issu du mormonisme
Independence (Missouri)